Gastón Vietto – musicista, attore e cantante argentino
 Luciano Vietto – calciatore argentino
 René Vietto – ciclista francese

Pagine correlate 

Vietti